Fetească steht für die rumänischen Rebsorten
Fetească Albă (Weiße Mädchentraube)
Fetească Muskatnaia
Fetească Neagră (Schwarze Mädchentraube)
Fetească Regală alias Königsast (Königliche Mädchentraube)